Capitão Poço kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Capitão Poço (ort), Pará, 
 Capitão Poço (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar